Antonio Morzenti – calciatore italiano, difensore
 Lisa Morzenti – ex ciclista su strada italiana
 Natale Morzenti – pittore italiano